Stor-Gårdtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Gårdtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (13 ha)
Stor-Gårdtjärnen (Nyhems socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (5,38 ha)

Se även
Gårdtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn